Вероника Авлав (; род. 23 ноября 1972, Роулетт, Техас) — американская .

Карьера 

Вероника Авлав начала участвовать в съёмках порнофильмов с февраля 2010 года в возрасте 37 лет. До начала работы в порно была стриптизёршей. Вероника Авлав снимается у таких компаний, как Adam & Eve, Brazzers, Evil Angel, Elegant Angel, Girlfriends Films, Hustler, Jules Jordan Video, Kink.com, Mile High, Wicked Pictures, Zero Tolerance.

В 2012 году снялась в 13-серийном эротическом сериале Girls of Sunset Place кабельного канала Showtime в роли Виктории Ванденберг.

Личная жизнь 
С 1996 года была замужем за Хансом Авлавом, который скончался от сердечного приступа 26 марта 2013 года. У Вероники двое детей возрастом 24 и 19 лет от Ханса и 28-летний сын от первого брака.

Авлав описывает себя как «очень бисексуальную» и заявляет, что она занималась сексом с женщинами на протяжении большей части своей взрослой жизни.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте AVN

MILF-порнография